Footsteps in the Dark (film), een Amerikaanse film uit 1941
Footsteps in the Dark (lied), een nummer van The Isley Brothers
Footsteps in the Dark: Greatest Hits, Vol. 2, muziekalbum van Cat Stevens